

Оклі — місто, штат Каліфорнія
 Оклі — місто, штат Айдахо
 Оклі — місто, штат Канзас
 Оклі — місто, штат Юта
 Оклі — селище, штат Мічиган
 Оклі — переписна місцевість, штат Вайомінг